Тарасовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Тарасовское сельское поселение — входит в Плесецкий район, Архангельская область
 Тарасовское сельское поселение — входит в Промышленновский район, Кемеровская область
 Тарасовское сельское поселение — входит в Атяшевский район, Мордовия
 Сельское поселение Тарасовское — входит в Пушкинский район, Московская область
 Тарасовское сельское поселение — упразднённое, до 2010 года входило в Демянский район, Новгородская область
 Тарасовское сельское поселение — входит в Тарасовский район, Ростовская область
 Тарасовское — сельское поселение входит в Сарапульский район, Удмуртия
 Тарасовское сельское поселение — входит в Чесменский район, Челябинская область

См. также 
 Тарасов
 Тарасово